Mit dem Begriff Flughafen Medellín können mehrere Flughäfen gemeint sein:
 Flughafen Rionegro
 Flughafen Enrique Olaya Herrera